Portes de Fer désigne plusieurs lieux géographiques :

 Portes de Fer, défilé du Danube séparant les Balkans (Serbie) des Alpes de Transylvanie (Roumanie), encore appelé « gorges du Djerdap » en Serbie ou « Clisura » en Roumanie (même étymologie que « cluse »)
 la centrale électrique des portes de Fer, centrale hydroélectrique située sur ce défilé, construite et exploitée conjointement par la Roumanie et la Serbie
 Portes de Fer, passage le plus étroit des gorges de Samaria, en Crète (Grèce)
 Portes de Fer, une gorge des Bibans (Algérie)
 Portes de Fer, une gorge entre Samarcande et Termez  (Ouzbékistan), limite historique entre la Bactriane et la Sogdiane
 Portes de Fer, quartier de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)